Municipio de Armada puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Armada (condado de Macomb, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Macomb.
 Municipio de Armada (condado de Buffalo, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Buffalo.